Volenice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Volenice (okres Příbram)
 Volenice (okres Strakonice)